Luigi Bulleri – politico italiano
 Massimo Bulleri – ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Sabrina Bulleri – atleta paralimpica italiana